Joseph Henry Blackburne, jugador d'escacs anglès
 Gambit Blackburne Shilling, variant d'obertura d'escacs
 Blackburne (cràter), cràter a Venus
 Blackburne (motocicleta), fabricant de motocicletes i motors anglès